Rock Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Rock Hill, Louisiana, ort, Grant Parish, 
 Rock Hill, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Rock Hill, ort, South Carolina, York County, 
 Rock Hill, New York, ort, Sullivan County, 

Robotskapade USAförgreningar